Aycock ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Aycock (* 1973), US-amerikanische Basketballspielerin
 Alice Aycock (* 1946), US-amerikanische Bildhauerin
 Charles Brantley Aycock (1859–1912), US-amerikanischer Politiker
 Earl Aycock (* 1930), US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Musiker
 Roger Dee Aycock (1914–2004), US-amerikanischer Autor
 Taddy Aycock (1915–1987), US-amerikanischer Politiker

Ort in den Vereinigten Staaten:

 Aycock (Louisiana)